

Arte
 Spinello Aretino (1350-1410), pittore italiano attivo in Toscana nella seconda metà del Trecento.

Droghe 
 Spinello, sinonimo di canna, un tipo di sigaretta confezionata a mano contenente hashish o marijuana.

Geografia
 Spinello, frazione del comune di Santa Sofia (FC) 
 Spinello, frazione del comune di Belvedere di Spinello (KR)

Mineralogia
 Spinello, un minerale che costituisce un termine estremo della serie isomorfa dello spinello.
 Gruppo degli spinelli, gruppo isostrutturale della classe degli ossidi a cui appartiene la serie dello spinello.

Altri progetti